o/oo ist:
 eine Alternative für das Promille-Zeichen (‰).

O/OO steht für:
 eine Nebengattungsbezeichnung für deutsche Güterwagen, siehe Gattungszeichen deutscher Eisenbahnwagen#Offene Wagen (Gattungen K/KK, O/OO, VO, X/XX)

Siehe auch:
 OOO
 O00

OOO